Сарабиа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сарабиа, Мануэль (род. 1957) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Сарабиа, Роландо (род. 1982) — кубинский танцовщик, с 2005 — в США.
 См. также 
 Сарабия